Pirko ist der Familienname folgender Personen:

 Franz von Pirko (1853–1919), österreichischer Agrarfachmann und Politiker
 Karl Pirko (1822–1893), österreichischer Gutsbesitzer und Politiker